Янтра () — магічне зображення, що використовується у деяких релігійних течіях.
 Янтра (річка) — річка на півночі Болгарії, права притока Дунаю.
 Янтра (Естонія) — село в Естонії
 Янтра-мантра (прилад або особлива конструкція споруди), або джантар-мантар — стаціонарний астрономічний прилад, що складається з гігантського трикутного гномона з гіпотенузою, паралельною осі Землі.